A filc szót a következőkre használják:

Nemez: a filchez hasonló, de nem szövött textil
Műszaki nemez: a nemezhez hasonló, szövött anyag
Filctoll vagy rostirón: íróeszköz